Mana, Maná eller Máná kan syfta på:

 Mana (religiös term) – ett melanesiskt ord med den ungefärliga betydelsen "(övernaturlig) kraft"
 Mana (artist) – en japansk musiker,
 Maná – en mexikansk pop-/rockgrupp
 Mana (spelserie) – en actionrollspelsserie som utvecklas och ges ut av Square Enix
 Mana (kvinnonamn) – ett persiskt flicknamn
 Mana (tidskrift) – en antirasistisk tidskrift

Geografi

Antarktis 

 Mount Mana,

Burkina Faso 

 Mana (ort), Boucle du Mouhoun,

Etiopien 

 Wabē Mena Shet' (vattendrag i Etiopien), Oromia,

Frankrike 

 Mane, Alpes-de-Haute-Provence,

Franska Guyana 

 Mana, Franska Guyana, ort och kommun,

Indien 

 Ma-na Shan-k'ou, bergspass, Uttarakhand, Chamoli,

Kroatien 

 Otočić Mana, ö, Šibenik-Knins län,

Liberia 

 Mana (klan), Grand Cape Mount County,

Se även
 Manna
 Manan

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Franska Guyanaförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Liberiaförgreningar